Der Name Lake St. Clair wird für verschiedene Seen im englischsprachigen Raum verwendet. Dazu zählen

 Lake St. Clair (Nordamerika), an der US-kanadischen Grenze
 Lake St. Clair (Tasmanien) in Australien